Oteruelo puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Oteruelo de la Valdoncina, localidad del municipio de León.
 Oteruelo de la Valduerna, localidad del municipio de Santiago Millas.
 Oteruelo de la Vega, localidad del municipio de Soto de la Vega.
 :
 Oteruelos, localidad del municipio de Soria.
 :
 Oteruelo, localidad del municipio de Ocón.
 :
 Oteruelo del Valle, localidad del municipio de Rascafría.
 :
 Oteruelo, localidad del municipio de Oviedo.